Okręty US Navy o nazwie USS "Reno", pochodzącej w pierwszym przypadku od Waltera E. Reno, a w drugim od miasta Reno:
 Pierwszy "Reno" (DD-303) był niszczycielem, który był w służbie w latach 1920-1930.
 Drugi "Reno" (CL-96) był lekkim krążownikiem, który był w służbie w latach 1943-1946.

Reno